A Football League First Division 1991-92-es szezonja volt a bajnokság kilencvennegyedik kiírása.

Végeredmény

Az FA Premier League szezonjai
Angol 1
Angol 1